Dit artikel geeft een overzicht van FC Barcelona in het seizoen 1997/98, waarin de club kampioen werd en de Copa del Rey veroverde.

Trainerswissel en transfers
Hoewel Bobby Robson in 1997 de Copa del Rey en de Europacup II had veroverd, moest hij zich in het seizoen 1997/98 tevreden stellen met een rol in de bestuurskamer. De Engelsman werd algemeen directeur en zag Louis van Gaal benoemd worden als nieuwe hoofdcoach. In het zog van Van Gaal maakten ook Frans Hoek en Gerard van der Lem de overstap naar Barcelona. José Mourinho bleef hulptrainer en ook de ervaren Carles Rexach werd opnieuw in de technische staf opgenomen.

Topschutter Ronaldo vertrok in de zomer van 1997 naar Internazionale. In ruil trok Barcelona de Brazilianen Rivaldo en Sonny Anderson aan. Ook de Nederlandse doelman Ruud Hesp belandde in Camp Nou. Daarnaast werd Van Gaal opnieuw verenigd met ex-Ajacieden Michael Reiziger en Winston Bogarde. Beide verdedigers werden net als de Franse aanvaller Christophe Dugarry bij AC Milan weggeplukt.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Barcelona in het seizoen 1997-1998 deelnam.

Uitrustingen
Sportmerk: Kappa

Transfers

Zomer

Winter

Primera División

Eindstand

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Supercopa

Wedstrijden

Copa del Rey

Wedstrijden

Finale

UEFA Super Cup

Wedstrijden

UEFA Champions League

Wedstrijden

Klassement Groep C

Statistieken 
De speler met de meeste wedstrijden is in het groen aangeduid, de speler met de meeste doelpunten in het geel.

Individuele prijzen

Afbeeldingen

1997
Barcelona